Tiro (lateinisch) steht für

 einen Rekruten im römischen Heer, übertragen auch für Anfänger in Kunst und Wissenschaft (das Tirocinium ist der erste Heeresdienst, die erste Probe in etwas)
 Marcus Tullius Tiro, freigelassener Sklave Marcus Tullius Ciceros
 Theodor Stratelates, auch Theodor Tiro, Heiliger der orthodoxen und katholischen Kirche
 Titus Calestrius Tiro Iulius Maternus, römischer Statthalter
 Titus Calestrius Tiro Orbius Speratus, römischer Suffektkonsul 122 
 Prosper Tiro von Aquitanien, spätantiker Schriftsteller

Tiro steht auch für 
 Hasan di Tiro, Separatistenführer
 Tiro, eine Aldeia im Suco Clacuc, Osttimor
 Abram Onkgopotse Tiro (1947–1974), südafrikanischer Aktivist

Siehe auch:

 Tiru (Begriffsklärung)